Dubenec est un toponyme qui peut désigner :

Une commune du district de Trutnov en Tchéquie.

Dubenec, une commune du district de Příbram, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Dubenec, une commune du district de Trutnov, dans la région de Hradec Králové.

Homonymie de localités en  Tchéquie